Кубок Хорватії з футболу 2004—2005 — 14-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вперше здобула Рієка.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2004

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2004

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2004

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/16 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/16 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/31 березня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/27 квітня 2005

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/25 травня 2005

|}

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 
 Кубок Хорватії на rsssf  

2004–2005
Хорватія
Хорватія
2004 у хорватському спорті
2005 у хорватському спорті